We are family (Rodgers/Edwards), single van Sister Sledge
We are family (SBS), televisieprogramma van SBS
We are family, werk van Rigoberto Torres en John Ahearn
We are family, aflevering uit serie Kickin' It (seizoen 2)
We are family, aflevering uit serie Hannah Montana (seizoen 1)
We are family, aflevering uit serie Grounded for Life (seizoen 2) 
We are family, aflevering uit serie Alf (seizoen 2)
We are family, aflevering uit serie Sister, Sister (seizoen 6) 
We are family, artikel van Zadie Smith gepubliceerd in The Guardian